La villa cántabra de Santillana del Mar, en España, recibió dos fueros a lo largo de su historia, además de una confirmación de sus derechos y privilegios. Estos son:

 El fuero de 1045, concedido por el rey Fernando I de León.
 El fuero de 1209, concedido por el rey Alfonso VIII de Castilla.
 El fuero de 1427, concedido por el rey Juan II de Castilla.